O acrónimo CPM pode referir-se a:
 Corporate performance management, gestão do desempenho empresarial em português, um tipo de aplicativo empresarial
 Critical path method, método do caminho crítico em português, uma técnica usada em gestão de projetos
 Colégio da Polícia Militar, instituições escolares mantidas pela Polícia Militar do Brasil.

Outros 
 CPM 22, grupo musical brasileiro
 CPM, Cooperativa Portuguesa de Medronho, crl: http://cp-medronho.wix.com/cpmedronho